Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2012

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2011 року була Лі На, КНР. У турнірі 2012 року вона поступилася в четвертому колі Ярославі Шведовій. У фіналі турніру Марія Шарапова перемогла Сару Еррані 6-3, 6-2 , таким чином здобувши Великий шолом за кар'єру.

Сіяні гравці 

 

  Вікторія Азаренко (4 коло)
  Марія Шарапова (чемпіонка)
  Агнешка Радванська (3 коло)
  Петра Квітова (півфінал)
  Серена Вільямс (1 коло)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Лі На (4 коло)
  Маріон Бартолі (2 коло)
  Каролін Возняцкі (3 коло)
  Анджелік Кербер  (чвертьфінал)
  Віра Звонарьова (знялася, травма)
  Сабіне Лісіцкі (1 коло)
  Ана Іванович (3 коло)
  Франческа Ск'явоне (3 коло)
  Домініка Цибулькова(чвертьфінал)
  Марія Кириленко ''(2 коло)

<ol start="17">
 Роберта Вінчі ''(1 коло) 
 Флавія Пеннетта ''(3 коло)
 Єлена Янкович ''(2 коло) 
 Луціє Шафарова ''(2 коло)
 Сара Еррані ''(фінал)
 Анастасія Павлюченкова ''(3 коло)
 Кая Канепі ''(чвертьфінал)
 Петра Цетковська ''(2 коло) 
 Юлія Ґерґес ''(3 коло)
 Світлана Кузнецова ''(4 коло)
 Надія Петрова ''(3 коло) 
 Пен Шуай ''(3 коло)
 Анабель Медіна Ґарріґес ''(3 коло)
 Мона Бартель ''(1 коло) 
 Чжен Цзє ''(2 коло)
 Моніка Нікулеску ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінал
|RD3=Фінал
| team-width=175

| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Домініка Цибулькова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Саманта Стосур
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=21
| RD1-team3= Сара Еррані
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Анджелік Кербер
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=62
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=Q
| RD1-team5= Ярослава Шведова
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=4
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Петра Квітова
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=23
| RD1-team7= Кая Канепі
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Марія Шарапова
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Саманта Стосур
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=21
| RD2-team2= Сара Еррані
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Петра Квітова
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Марія Шарапова
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=21
| RD3-team1= Сара Еррані
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Марія Шарапова
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2='''6
| RD3-score2-3=

}}

Верхня частина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Азаренко
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Бріянті
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К Гарсія
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Д Пфіценмаєр
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Г Ел Табах
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А Возняк
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А Корне
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= Чжен Цзє
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Л Шафарова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А Якимова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=8
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Е Бірнерова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В Кінґ
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г Воскобоєва
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К Младенович
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Д Цибулкова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Азаренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Д Пфіценмаєр
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А Возняк
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= Чжен Цзє
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Л Шафарова
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В Кінґ
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= Д Цибулкова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А Возняк
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=15
| RD3-team04=

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= С Лісіцкі
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=

Секція 3

Нижня частина

Секція 5

Секція 6 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К Дате-Крум
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ц Піронкова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Я Вікмаєр
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В Лепченко
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К Первак
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=78
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Є Янкович
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= М Нікулеску
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Н Братчикова
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= В Душевіна
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= К Феєрстен
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П Пармантьє
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= У Радванська
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Барті
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= П Квітова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= Ф Ск'явоне
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03= В Лепченко
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= Є Янкович
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=
| RD2-team05={{Nowrap| Н Братчикова}}
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=  К Феєрстен
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= П Квітова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= Ф Ск'явоне
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Секція 7 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= С Вільямс
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=65
|RD1-score01-3=3
|RD1-seed02=
|RD1-team02= В Раззано
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=77
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А Рус
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Дж Гемптон
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=3r
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= О Весніна
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Г Вотсон
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Л Градецька
|RD1-score07-1=61
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= Ю Ґерґес
|RD1-score08-1=77
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=23
|RD1-team09= К Канепі
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= О Панова
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= І-К Беґу
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= А Резаї
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Я Ґайдошова
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=1r
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Е Даніліду
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=9
|RD1-team16= К Возняцкі
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= В Раззано
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=63
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= А Рус
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=77
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= Г Вотсон
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= Ю Ґерґес
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=23
|RD2-team05= К Канепі
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2='''6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= І-К Беґу 
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=9
|RD2-team08={{Nowrap| К Возняцкі}}
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= А Рус
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=25
|RD3-team02= Ю Ґерґес
|RD3-score02-1=65
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=23
|RD3-team03= К Канепі
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=63
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=9
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=
|RD4-team01= А Рус
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=23
|RD4-team02=

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=16
| RD1-team01= М Кириленко 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= В Ларр'єр 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Закопалова 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л Цуренко 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Е Кеотавонг
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Сінк
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ґ Арн
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08={{nowrap| А Павлюченкова}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Пен Шуай
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т Пашек
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Еракович
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2012 у тенісі